Gaussicuma är ett släkte av kräftdjur. Gaussicuma ingår i familjen Bodotriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Gaussicuma